Weinheber bezeichnet:

 Gegenstände zur Entnahme von Wein; im Einzelnen:
 Pipette
 Heber (Gerät)

Weinheber ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Weinheber (1892–1945), österreichischer Lyriker
 Paul Weinheber (1867–1939), deutscher Politiker

Siehe auch: